Il singolare del torneo di tennis Open Diputación 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jarkko Nieminen che ha battuto in finale Paul-Henri Mathieu 6-4, 2-6, 6-3.

Teste di serie 

 Michaël Llodra (primo turno)
 Ota Fukárek (primo turno)
 Noam Okun (secondo turno)
 Marc-Kevin Goellner (semifinali)

 Jurij Ščukin (quarti di finale)
 Jean-François Bachelot (primo turno)
 Jarkko Nieminen (Campione)
 Michael Kohlmann (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open Diputación 2001